Gerardo Suero – cestista dominicano
 Juan Miguel Suero – cestista dominicano
 Taimara Suero – ex cestista cubana